Кубок Европы по марафону 2010 года прошёл 31 июля (женщины) и 1 августа (мужчины) в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Барселоне (Испания). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 68 атлетов из 12 стран Европы. У женщин участвовали 6 сборных (24 участницы), у мужчин — 9 (44 участника). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Июль 2010 года
Август 2010 года
Спорт в Испании в 2010 году
2010 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Спорт в Европе в 2010 году